VLHC () — проект коллайдера на встречных протонных пучках на энергию 175 ТэВ в системе центра масс.

VLHC задумывался как логическое продолжение LHC, с переходом в новую недоступную прежде область энергий. Проект предполагает строительство двух сверхпроводящих колец, размещённых в одном тоннеле периметром 233 км, с двумя местами встречи и детекторами. На первой стадии планируется получить светимость 1034 см−2c−1 на энергии 40 ТэВ, на второй стадии светимость 2 см−2c−1, на полной энергии 175 ТэВ в с.ц.м. Предлагалось строить VLHC на базе национальной лаборатории Фермилаб, чтобы использовать существующий ускорительный комплекс Теватрон в качестве инжектора. По предварительным оценкам первая стадия могла бы быть построена в течение 10 лет с момента старта финансирования.

Проект более или менее активно развивался в конце 1990-х, начале 2000-х годов, однако в связи с общим снижением интереса мирового сообщества к физике высоких энергий и очень высокой стоимостью VLHC, в последние годы проект замер.

См. также 
 Большой адронный коллайдер
 Future Circular Collider
 SSC

Литература 
 Материалы по проекту VLHC
 Design Parameters for the Very Large Hadron Collider, PAC’1999

Коллайдеры
Фермилаб
Неосуществлённые в США проекты